У́лица Петра́ Алексе́ева — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память о революционере Петре Алексеевиче Алексееве (1849—1891).

Россия 
 Улица Петра Алексеева — улица в городе Воронеже.
В Москве:
 Улица Петра Алексеева.
 Первый переулок Петра Алексеева.
 Второй переулок Петра Алексеева.
 Улица Петра Алексеева — улица в Гагарине.
 Улица Петра Алексеева — улица в Смоленске.
 Улица Петра Алексеева — улица в городе Туле.
 Улица Петра Алексеева — улица в Ытык-Кюёле.
 Улица Петра Алексеева — улица в Якутске.
 Улица Петра Алексеева — улица в Ярославле.
 Улица Петра Алексеева — прежнее (1923—1998) название Спасского переулка в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Улица Петра Алексеева — улица в Керчи.
 Улица Петра Алексеева — улица в Харькове.
 Улица Петра Алексеева — до 2016 г. название улицы Андрея Грабенко в Херсоне.